Belica kan syfta på:

Albanien 

 Lumi i Kardhiqit, vattendrag, Gjirokastër prefektur,

Bulgarien 

 Belitsa (ås), Oblast Sofija, 
 Belitsa (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Ljubimets, 
 Belitsa (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Tutrakan, 
 Belitsa (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Lki,

Kroatien 

 Belica (ort), Međimurje,

Nordmakedonien 

 Gorna Belica, ort,

Slovenien 

 Belca, ort, Kranjska Gora, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar